Крупнейшие города Республики Корея имеют административный статус, эквивалентный административному статусу провинций. Сеул, крупнейший город и столица страны, административно является городом с особым статусом (тхыкпёльси), кроме того, шесть других крупных городов классифицируются как города прямого подчинения или большие города (кванъёкси). Остальные города (си) административно входят в состав провинций (см. Административное деление Республики Корея). В Южной Корее в административные границы города включаются его пригороды, в том числе сельские.

Список городов

См. также 
 Особые города Кореи

Ссылки 
 National Statistical Office of the Republic of Korea
 City Population — Die größten Städte in Südkorea
 База данных Национального статистического бюро Кореи

 
Южная Корея